William Harcourt (1743–1830) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Oksfordu, 3. hrabia Harcourt 
 William Vernon Harcourt (1789–1871) – brytyjski naukowiec
 William Vernon Harcourt (1827–1904) – brytyjski polityk, minister w kilku rządach, syn naukowca
 William Harcourt (1908–1979) – brytyjski arystokrata i przedsiębiorca, 2. wicehrabia Harcourt, 2. kreacji